La Région de Développement Intégré du District Fédéral et environs est une région intégré de développement économique, créé par la Loi Complémentaire , du  et réglementée par le Décret , du , tel que modifié par les Décrets , du  et  du .

Le Décret  du  a abrogé les précédents et a donné de nouvelles interprétations juridiques à la  du District Fédéral et Environs.

Noyau métropolitain

Voir aussi 
 District fédéral (Brésil)

Références

Liens externes 
 Ministère de l'Intégration Nationale
 Décret 2710/98
 

Brasilia